Griselles ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Griselles (Côte-d’Or)
 Griselles (Loiret)